Koti steht für:

 eine Landschaft im Nordosten der Insel Borneo, siehe Kutei
 Koti (Burkina Faso), eine Gemeinde und ein dasselbe Gebiet umfassendes Departement in Burkina Faso
 Koti (Estland), ein Dorf/Gut in Estland, die deutsche Bezeichnung war Kotz
 Koti (Ethnie), eine Ethnie in Mosambik
 eine Sprache in Mosambik, siehe Ekoti
 Koti (Insel), eine Insel in Mosambik
 Koti (Slowenien), ein Dorf in Slowenien
 Koti (Armenien), ein Dorf in Armenien

Koti ist der Familienname von
 Samson Koti (* 1991), salomonischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Coty, Cotti
 Kotti, Koty